Plaats in Indonesië
 Kayu Putih (Pulo Gadung), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta, Indonesië
 Kayu Putih (Panji), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kayuputih (doorverwijspagina)